Denis Kornilov – saltatore con gli sci russo
 Lavr Georgievič Kornilov – generale russo
 Vladimir Alekseevič Kornilov – ammiraglio russo